Marsal puede referirse a: 

 Marsal, comuna francesa situada en Mosela.
 Marsal, comuna francesa situada en Tarn.